PUF o Puf puede designar a los siguientes artículos:
 PUF  sigla en francés de Presses universitaires de France (Imprentas Universitarias de Francia), importante editorial francesa especializada en temas universitarios y de investigación avanzada.
 Aeropuerto de Pau-Pirineos (Francia), en su código IATA.
 Preguntas de uso frecuente.
Puf, asiento blando sin respaldo.